Tongshen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuzhishan Shi, härad, Hainan, 
 Tongshen (socken i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar